Iwatsuki (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Iwatsuki (Saitama)
 heute ein Stadtbezirk von Saitama: Iwatsuki-ku (Saitama)
 ein Lehen mit Sitz in genannter Stadt: Iwatsuki (Han)

Iwatsuki () ist der Familienname von:
Zennosuke Iwatsuki (* 1929), japanischer Botaniker